Henderson kan henvise til blandt andet:

Steder 
 Henderson (Pitcairn-øerne) – britisk ø i Pitcairn-øerne i Stillehavet
 Henderson (Nevada) – by i Nevada, USA
 Henderson (Argentina) – by i Argentina
 Henderson County (flertydig) – flere counties i USA